Sils ist der Name folgender Orte im Kanton Graubünden, Schweiz:

 Sils im Domleschg (rätoromanisch Seglias), politische Gemeinde in der Region Viamala
 Sils im Engadin/Segl (rätoromanisch Segl), politische Gemeinde in der Region Maloja
 Sils Maria, Ortsteil von Sils im Engadin
 Sils Baselgia, Ortsteil von Sils im Engadin

Sils ist außerdem der Name folgender Orte:

 Sils (Girona), Gemeinde in der Provinz Girona, Katalonien, Spanien

Sils ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Vincenz von Salis-Sils (1760–1832), Schweizer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Sills
 Silz
 Sülz